FC Barcelona, nogometna momčad iz Barcelone
 FC Barcelona (SD), sporsko društvo FC Barcelona''
 FC Barcelona (košarka), košarkaška momčad
 FC Barcelona (rukomet), rukometna momčad
 FC Barcelona (hokej na koturaljkama), momčad u hokeju na koturaljkama
 FC Barcelona (ragbi), ragbijaška momčad